Gazogène peut désigner :
 le gazogène, appareil permettant de produire du gaz combustible ;
 le gazogène, appareil permettant de produire de l'eau gazeuse ;
 Gazogène, une revue d'art française.